Villebois är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Nord-du-Québec och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Ottawa. Villebois ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Villebois är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Villebois. Trakten runt Villebois är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten.

I omgivningarna runt Villebois växer i huvudsak blandskog.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec